Департамент Аякучо  () — департамент в Аргентине в составе провинции Сан-Луис.

Территория — 9681 км². Население — 19087 человек. Плотность населения — 2,00 чел./км².

Административный центр — Сан-Франциско-дель-Монте-де-Оро.

География 
Департамент расположен на севере провинции Сан-Луис.

Департамент граничит:
на северо-западе — c провинцией Сан-Хуан
на севере — с провинцией Ла-Риоха
на северо-востоке — с провинцией Кордова
на востоке — с департаментом Хунин
на юго-востоке — с департаментом Либертадор-Хенераль-Сан-Мартин
на юге — с департаментами Бельграно, Коронель-Принглес
на западе — с провинциями Сан-Хуан, Мендоса

Административное деление
Департамент состоит из 5 муниципалитетов:
Сан-Франсиско-дель-Монте-де-Оро
Канделария
Леандро-Н.Алем
Лухан
Кинес

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сан-Луис